Диллон Харт Фрэнсис (, род. 5 октября 1987, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский музыкальный продюсер. Известен как один из первооткрывателей мумбатона и его под-жанра — мумбакора. В 2017 году занял 86 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine.

Жизнь и карьера 
Фрэнсис родился в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Впервые о Диллоне узнали, когда Diplo, послушав его заготовки, увидел в нём потенциал. Трек Диллона «Masta Blasta» принес ему славу. Изначально Фрэнсис хотел сделать его в жанре хаус, но музыка голландского музыканта Munchi вдохновила Диллона переделать его в мумбатон.

В 2010 году Фрэнсис выпустил Swashbuckler EP на Play Me Records. Он выпускает свои работы на нескольких лейблах, включая Mad Decent, Dim Mak Records и OWSLA.

В конце 2012 года Диллон отправляется в свой тур по Северной Америке Wet & Reckless.

В 2013 году он объявил о начале тура Wurld Turr по США и Канаде, а также подтвердил, что его дебютный альбом будет выпущен в 2013 году. Он был включен в список исполнителей MTV Clubland, за которыми стоит наблюдать в этом (2013) году MTV.

28 октября Фрэнсис выпустил дебютный LP «Money Sucks, Friends Rule», включающий в себя 12 треков.

Дискография

Студийные альбомы 
 Money Sucks, Friends Rule (2014)
 This Mixtape Is Fire (2015)''

Мини-альбомы

Синглы

Другое

Ремиксы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Диллон на YouTube

Музыканты из Лос-Анджелеса
Исполнители OWSLA